Ucraina
 Piazza Halytska – piazza a Kiev
 Piazza Halytska – piazza a Leopoli